Biozid-Verordnung bzw. Biozidverordnung steht für:
 Verordnung (EU) Nr. 528/2012 (Biozid-Verordnung)
 Biozidprodukteverordnung, schweizerische Verordnung über das Inverkehrbringen von und den Umgang mit Biozidprodukten